Ла-Фретт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Ла-Фретт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер